Lysdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Espen Lysdahl (* 1990), norwegischer Skirennläufer
 Kristin Lysdahl (* 1996), norwegische Skirennläuferin